Pirapemas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pirapemas (ort), Maranhão, 
 Pirapemas (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar